Molekulska formula -{C30H32N2O2}- se može odnositi na:

 Kofenotrop
 Difenoksilat

en:C30H32N2O2